Фуку́й (, ) — японська власна назва. Дослівне значення: «щасливий колодязь» або «колодязь щаста». Інші можливі варіанти написання — Фукуї, Фукуі; Фкуй, Фкуї.

Топоніми 
 Префектура Фукуй
 Фукуй (Айті)
 Фукуй (Нара)
 Фукуй (Осака)
 Фукуй (Фукуй)

Персоналії 
 Фукуй — японське прізвище.

Інше 
 6924 Фукуй — астероїд.